Шторк (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шторк, Адам (1780—1822) — немецкий историк и переводчик.
 Шторк, Вильгельм (1829—1905) — прусский писатель, профессор немецкого языка и литературы в мюнстерской академии.
 Шторк, Бернд (род. 1963) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Шторк, Ирина (род. 1993) — эстонская фигуристка.
 Шторк, Флориан (род. 1997) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Шторк, Фредерик (1872—1942) — румынский скульптор немецкого происхождения.
 Шторк, Ханс (1912—2000) — немецкий дирижёр.

См. также 
 Сторк

Примечания